Frisco.pl – polski supermarket internetowy

Miejscowości w USA:
 Frisco – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Dare
 Frisco – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Summit
 Frisco – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin